Blake Stone: Planet Strike — сиквел компьютерной игры Blake Stone: Aliens of Gold, созданный компанией JAM Software и изданный компанией Apogee Software. В игре появились новые противники, новые виды оружия и т. п. В отличие от предыдущей части, сиквел имеет один эпизод и 24 уровня.

Сюжет 
Действие игры происходит спустя девять лет после события, произошедшего в прошлой части игры Blake Stone: Aliens of Gold. Британская разведка начала расследование доктора Голдфайера, однако его не было найдено. А тот начал новый план по захвату планеты Земля, и для этого он создал своих новых мутантов, которые оказались сильнее, чем в 1 части. Что может остановить Голдфайера и его творения? Конечно, Блейк Стоун.

Геймплей 
В игре появились новые враги, уровни, бонусы и многое другое. В отличие от первой части, в сиквеле вместо лифтов игрок может перемещаться с одного уровня на другой с помощью телепорта. Однако, как и в первой части, чтобы телепортироваться, необходимо найти ключ к нему, а для этого необходимо уничтожить «Куб безопасности».

Ссылки 
 Официальный сайт 3D Realms

Шутеры от первого лица
Компьютерные игры 1994 года
Игры для DOS